Stockbäcktjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Stockbäcktjärnen, Jämtland, sjö i Ragunda kommun, 
Stockbäcktjärnen, Ångermanland, sjö i Nordmalings kommun,  (3,98 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn